

Geografia 
 Greggio – comune italiano in provincia di Vercelli

Persone 
 Ezio Greggio (1954) – attore, conduttore televisivo, regista, sceneggiatore e comico italiano
 Max Greggio (1952) – fumettista e autore televisivo italiano
 Simonetta Greggio (1961) – scrittrice italiana in lingua francese
 Valentina Greggio (1991) – sciatrice di velocità italiana

Altro 
 Greggio – nome dato al petrolio da raffinare